Кубок чемпионов Содружества 1996 года — четвертый розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в 1996 году. Победителем турнира стал клуб «Динамо» Киев. Лучшим игроком турнира был признан футболист владикавказской «Алании» Омари Тетрадзе.

Параллельно единственный раз был проведён розыгрыш Кубка среди женских команд.

Групповой этап

Группа A 

* Выступала вне конкурса

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф 

1996
Футбол в России в 1996 году
1996 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Футбольные соревнования в Москве